Qatarees voetbalelftal (mannen)
 Qatarees voetbalelftal (vrouwen)